Sandringham – wieś w Wielkiej Brytanii w hrabstwie Norfolk
 Sandringham House
 Sandringham (Kanada)
 Sandringham (Nowa Zelandia)
 Sandringham (Nowa Południowa Walia)
 Sandringham (Wiktoria)
 HMS Sandringham